Selver ist der Familienname folgender Personen:

 David Selver (1856–1926), Rabbiner in Darmstadt
 Elisabeth Paul (geborene Selver, 1895–1991), Literaturwissenschaftlerin und Pädagogin, Tochter von David Selver
 Charlotte Selver (geborene Wittgenstein, 1901–2003), deutsche Musikpädagogin, zeitweilig verheiratet mit Heinrich Selver
 Heinrich Selver (1901–1957), deutscher Pädagoge, Pionier der jüdischen Sozialarbeit, Neffe von David Selver